Demetri el jove, nom amb què fou conegut inicialment el rei Demetri I Soter
 Demetri el jove de Macedònia, príncep de Macedònia, fill de Filip V de Macedònia